Il doppio femminile  del torneo di tennis AEGON Pro Series Sunderland 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jocelyn Rae e Anna Smith che hanno battuto in finale Ágnes Bukta e Viktorija Tomova 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Arantxa Rus /  Stephanie Vogt (quarti di finale)
 Çağla Büyükakçay /  Pemra Özgen (semifinali)

 Ulrikke Eikeri /  Jade Windley (quarti di finale)
 Demi Schuurs /  Eva Wacanno (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Sunderland 2014